Маргерит Кларк (; 22 февраля 1883 — 25 сентября 1940) — американская актриса, звезда немого кино.

Родилась на ферме в Огайо в 1883 году. В 12-летнем возрасте была отдана в католическую школу в Цинциннати, чтобы завершить образование. В 16 лет Кларк бросила школу, преследуя мечту стать актрисой. Первоначально она присоединилась к одной из театральных трупп Новой Англии, где добившись первого успеха отправилась в Нью-Йорк, получив признание публики и критиков за участие в ряде бродвейских постановок. В 1914 году в возрасте 31 года Маргерит Кларк дебютировала в кино. В последующие семь лет актриса была довольно востребована на большом кране, прославившись ролями в фильмах «Принц и нищий» (1915), «Белоснежка» (1916) и «Хижина дяди Тома» (1918).

В 1918 году Кларк вышла замуж за бизнесмена Гарри Палмерстона Уильямса, а спустя три года завершила свою актёрскую карьеру, уединившись с супругом в их усадьбе в Новом Орлеане. После смерти мужа в авиакатастрофе в 1936 году она вернулась в Нью-Йорк, где жила вместе со своей сестрой Корой. 20 сентября 1940 года актриса была госпитализирована с пневмонией, а спустя пять день скончалась в возрасте 57 лет. Маргерит Кларк была кремирована и погребена рядом с мужем в Новом Орлеане. За свой вклад в киноиндустрию США актриса удостоена звезды на голливудской «Аллее славы».

Фильмография

Примечания

Ссылки